Ţārom kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ţārom (ort i Iran), Lorestan, 
 Shahrestān-e Ţārom, kommun, Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar